Македония принимала участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи с 7 по 23 февраля.

Состав и результаты олимпийской сборной Македонии

Горнолыжный спорт 

Мужчины

Лыжные гонки 

 Мужчины
 Дистанционные гонки

 Женщины
 Дистанционные гонки

Примечания 

Македония
Зимние Олимпийские игры